Mauginiella är ett släkte av svampar. Mauginiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mauginiella